Ruleta puede referirse a:

 Ruleta, juego de azar.
 Ruleta, curva plana que describe la trayectoria de un punto.
 Ruleta, personaje de Marvel Comics.
 Ruleta, personaje de DC Comics.
 «Ruleta», canción de la cantante y actriz Danna Paola.
 «Ruleta», canción del grupo argentino Los Piojos.